Al Hirt (1922-1999) – trombettista e direttore d'orchestra statunitense
August Hirt (1898-1945) – medico nazista tedesco
Egon Hirt (1960) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino tedesco
Hermann Hirt (1865-1936) – glottologo e insegnante tedesco
Jan Hirt (1991) – ciclista su strada ceco
Peter Hirt (1910-1992) – pilota di Formula 1 svizzero